Congresso di Verona (1822)
 Congresso di Verona (1943)